Němá barikáda má více významů:
 Němá barikáda – povídka od Jana Drdy
 Němá barikáda (film) – film režiséra Otakara Vávry
 Němá barikáda (hudební kapela) – crustová hudební kapela
 Němá barikáda (cena) – anticena ceny Nejlepší mluvčí roku